Bogorodszkoje – település Oroszországban, a Kirovi területen
 Bogorodszkoje – település Oroszországban, a Moszkvai területen
 Bogorodszkoje – település Oroszországban, a Habarovszki határterületen
 Bogorodszkoje – település Oroszországban, Baskíria Blagovescsenszki járásában
 Bogorodszkoje – település Oroszországban, Baskíria Meleuzi járásában